Região Norte do Brasil — grupo de estados ao Norte do Brasil
Dialeto nortista ou Amazofonia — variedade dialetal falada em algumas áreas da Região Norte

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de linguística
Desambiguações de topônimos